

Pessoas
Marc Seguin
Philippe Séguin

Localidades

Seguin (Texas)

Desambiguação